Germán Sánchez (ur. 1967), meksykański chodziarz sportowy
 Germán Sánchez (ur. 1989), hiszpański kierowca wyścigowy
 Germán Sánchez (ur. 1992), meksykański skoczek do wody, medalista olimpijski